Села:
 Радсело — колишня назва села Веселе (Дніпропетровська область, Новомосковський район)
 Радсело — колишня назва села Радісне (Дніпропетровська область, Петриківський район)